John Fortescue peut se référer à :

 John Fortescue (v. 1397-1479), avocat, juge, juriconsulte et théoricien politique anglais ; 
 John Fortescue of Salden (1533-1607), troisième chancelier de l'Échiquier ;
 John Fortescue Aland (1670-1746),  Fortescue de Credan, aussi connu en tant que John Fortescue, avocat, juge et homme politique anglais ;
 John William Fortescue (1859-1933), historien et professeur britannique.

Voir aussi